Арнольд Любекский (, ум. ,  или ) — аббат бенедиктинского монастыря Св. Иоанна в Любеке, автор продолжения (1171—1209) «Славянской хроники» Гельмольда из Босау.

Биография 
Точно неизвестно, где и когда родился Арнольд. Своё образование он получил, вероятно, в одном из саксонских бенедиктинских монастырей, возможно, Святого Михаила в Хильдесхейме или  в Брауншвейге. Во всяком случае, именно в последнем к началу 1170-х годов он проживал, а многочисленные упоминания римских авторов в его хронике свидетельствуют о незаурядной эрудиции. 

Возможно, в 1172 году Арнольд сопровождал герцога Саксонии и Баварии Генриха Льва во время его паломничества в Иерусалим. Через несколько лет Арнольд был назначен первым аббатом , основанного в 1177 году Генрихом Львом в Любеке. Высокое общественное положение и дружба с любекским епископом Генрихом содействовали хорошему знакомству Арнольда с событиями в северной Германии и соседней Дании. 

Умер Арнольд между 1211 и 1214 годами, точно известен лишь месяц и день его смерти — 27 июня.

Хроника 
Замыслив свой труд как продолжение хроники Гельмольда, Арнольд начинает изложение событий 1171 годом и доводит его до 1209 года. По содержанию его хроника, состоящая из семи книг, значительно отличается от сочинения предшественника. Прежде всего Арнольда интересует история северной Германии, в связи с чем в его труде содержатся сведения о балтийских славянах и, прежде всего, о соседних ваграх. Хрониста интересуют также походы крестоносцев, прежде всего Третий и Четвёртый крестовые походы. Особое место в его сочинении занимает фигура Генриха Льва, деяниям которого почти полностью посвящены книги I, II и V-я. Описываются его столкновения и поражения в борьбе с императором Фридрихом Барбароссой. Также сообщается о конфликте между Филиппом Швабским и Оттоном IV из-за германской короны в 1198 году. При этом, открыто Арнольд не становится ни на одну из сторон, колеблясь между интересами своего покровителя, саксонского и баварского герцога, и авторитетом верховной власти императора, освященной церковью.

В качестве источников Арнольд опирался, в основном, на доступные ему документы, письма и устные сообщения, которые он получил от любекского епископа Генриха и канцлера Конрада Кверфуртского. Вряд ли он использовал современные ему или более ранние исторические сочинения. В его труде немного хронологических указаний: даже рассказ о паломничестве Генриха Льва у него не датирован, и год устанавливается по другим источникам. 

Как историк Арнольд стремился к подробному и достоверному изложению событий: на это указывает значительная точность приводимых им географических данных. В его сочинении встречаются отдельные ошибки, обусловленные использованием устных сообщений и различных слухов.

Между 1210 и 1213 годами переложил также на латынь поэму миннезингера Гартмана фон Ауэ «Григорий Столпник» (, 1210).

Переводы на русский язык 
 Арнольд Любекский. Славянская хроника фрагменты «Хроники» в переводе М. Б. Свердлова на сайте «Восточная литература».

 Арнольд Любекский. Славянская хроника / Пер. И. В. Дьяконова // Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славянские хроники. — М.: SPSL; Русская панорама, 2011. — (MEDIÆVALIA: средневековые литературные памятники и источники). — С. 305-488. — ISBN 978-5-93165-201-6.

См. также 
 Расселение немцев на восток
 Славянская хроника
 Гельмольд из Босау
 Полабские славяне

Примечания

Библиография 
 Wilhelm Wattenbach. Arnold von Lübeck // Allgemeine Deutsche Biographie. — Band 1. — Leipzig, Duncker & Humblot, 1875. — S. 582-583.
 Freytag Hans-Joachim. Arnold von Lübeck // Neue Deutsche Biographie. — Band 1. — Berlin: Duncker & Humblot, 1953. — S. 381.
 Arnoldi chronica Slavorum. ex rec. I. M. Lappenbergii in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis recudi fecit Georgius Heinricus Pertz // Monumenta Germaniae Historica — Band 14. —  Hannover: Hahn, 1978. — ISBN 3-7752-5307-6. (Digitalisat der Ausgabe 1898 im Internet Archive)
 Gesta Gregorii peccatoris. Unters. u. Ed. von Johannes Schilling // Palaestra. — Bd. 280. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986. — ISBN 3-525-20553-8. Zugl.: Göttingen, Univ., Diss. 1980/81 (Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek)
 Zapf Volker. Arnold von Lübeck // Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. — Band 3: Reiseberichte und Geschichtsdichtung, hrsg. von Wolfgang Achnitz. — Berlin; Boston: de Gruyter, 2012. — Sp. 200–203. — ISBN 978-3-598-44141-7.
 Werthschulte Leila. Arnold of Lübeck // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 АРНОЛЬД ЛЮБЕКСКИЙ. СЛАВЯНСКАЯ ХРОНИКА (публикация на сайте «Восточная литература»)

Латинские писатели Средневековья
Хронисты XIII века
Бенедиктинцы Германии
Хронисты Германии